Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Tatiana Panova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Arendt et Liezel Huber.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2001
Sport en Nouvelle-Zélande en 2002
Sport en décembre 2001
Tennis en janvier 2002